Mieses ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Mieses (1865–1954), deutsch-britischer Schachspieler
 Matthias Mieses (1885–1945), polnischer Philologe

Siehe auch:
 Mises